

Малошув — село в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Малошув — село в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства